Мейстриллига Эстонии по футболу 2012 () — двадцать второй сезон чемпионата Эстонии со времени восстановления независимости страны.

В чемпионате приняли участие 10 команд, представлявшие шесть городов, в том числе четыре команды из Таллина.

Девять участников выступали в Мейстрилиге и в прошлом сезоне. Дебютантом сезона стал победитель Эсилиги 2011 года «Калев» (Таллин), вернувшийся в высший дивизион после двухлетнего отсутствия, он заменил худшую команду прошлого сезона «Аякс Ласнамяэ». «Курессааре» отстоял место в высшей лиге на этот сезон в переходных матчах с клубом «Инфонет» (Таллин), сыгранных в ноябре 2011 года.

Титул чемпиона не смогла защитить «Флора».

Чемпионом страны в первый раз в истории стал таллинский «Нымме Калью». Второе место заняла «Левадия», третьей стала прошлогодний чемпион «Флора».

Лучшим бомбардиром сезона с 23 голами стал уроженец Нарвы с российским паспортом Владислав Иванов. 10 голов он забил за «Калев» (Силламяэ) и 13 — за «Транс».

Клубы-участники

География участников

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры 
 По состоянию на 3 ноября 2012 (конец чемпионата)

Примечания

Источники 
 Сайт лиги

2012
Футбол в Эстонии в 2012 году
Эстония